Famine steht für:

 Famine, Originaltitel des Romans Zornige grüne Insel des irischen Schriftstellers Liam O’Flaherty (1937)
 Great Famine, siehe Große Hungersnot in Irland
 Rivière Famine, Fluss in der Provinz Québec, Kanada
 The Famine, US-amerikanische Metal-Band